Výraz Slovenská liga ledního hokeje má několik významů.

 Tipsport extraliga (Slovensko) – nejvyšší slovenská liga v ledním hokeji
 1. hokejová liga SR – druhá nejvyšší liga v ledním hokeji
 2. hokejová liga SR – třetí nejvyšší liga v ledním hokeji